Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1928 celebrats a la ciutat d'Amsterdam (Països Baixos) es disputà una competició de waterpolo en categoria masculina.

Resum de medalles

Comitès participants 
Participaren 109 waterpolistes de 14 comitès nacionals diferents:

  Alemanya (8): Max Amann, Karl Bähre, Emil Benecke, Johann Blank, Otto Cordes, Fritz Gunst, Erich Rademacher, Joachim Rademacher
  (7): Ricardo Bustamente, Carlos Castro Feijó, Francisco Uranga, Jorge Moreau, César Vásquez, Mario Bistoletti, Luciano Rovere
  (9): Jules Brandeleer, René Bauwens, Joseph Malissart, Gérard Blitz, Pierre Coppieters, Louis Van Gheem, Henri De Pauw, Fernand Visser, André Mélardy, F. Bettens
  Espanya (7): Gonçal Jiménez, Àngel Sabata, Jaume Cruells, Josep Maria Puig, Rafael Jiménez, Manuel Majó, Marià Trigo
  (9): Harry Daniels, George Mitchell, George Schroth, Richard Greenberg, Sam Greller, Johnny Weissmuller, Herbert Topp, Paul Samson, Wally O'Connor
  França (9): Emile Bulteel, Henri Cuvelier, Paul Dujardin, Jules Keignaert, Henri Padou, Ernest Rogez, Albert Thévenon, Achille Tribouillet, Albert Vandeplancke
  Hongria (7): István Barta, Olivér Halassy, Márton Homonnai, Sándor Ivády, Alajos Keserű, Ferenc Keserű, József Vértesy

  (7): Stan Moore, Norman Judd, Michael O'Connor, Hayes Dockrell, Joseph O'Connor, Paddy McClure, Charles Fagan
  (7): Georges Bauer, Victor Klees, Eugéne Kuborn, Fèlix Unden, Jules Staudt, Boyty Staudt, Charles Mersch
  Malta (9): Francisco Nappa, Victor Busietta, Meme Busietta, Edward Magri, Harry Bonavia, Roger Vella, Louis Darmanin, Turu Rizzo, Victor Pace
  (7): Appie van Olst, Jean van Silfhout, Han van Senus, Sjaak Köhler, Cees Leenheer, Jan Scholte, Koos Köhler, Frans Kuijper, Pieter van Senus
  (9): Edward Temme, Paul Radmilovic, Percy Peter, Nicholas Beaman, Jack Budd, Leslie Ablett, Richard Hodgson, Jack Hatfield, William Quick
  (7): Othmar Schmalz, Robert Wyss, Robert HÃ¼rlimann, Eric Brochon, Ernest HÃ¼ttenmoser, Robert Mermoud, Fernand Moret
  (7): Josef Bušek, František , Ladislav Å vehla, Kurt Epstein, Pavol Steiner, Michal Schmuck, František Schulz

Resultats

Medaller

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Waterpolo 2008 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1928
Waterpolo als Jocs Olímpics